Kasseler Hütte ist der Name zweier Schutzhütten in den Alpen:

Kasseler Hütte (Rieserfernergruppe), eine Schutzhütte in der Rieserfernergruppe in Südtirol
Kasseler Hütte (Zillertaler Alpen), eine Schutzhütte in den Zillertaler Alpen in Nordtirol